El Torneig de Santiago 2020, també conegut com a Chile Dove Men+Care Open 2020, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va disputar entre el 24 de febrer i l'1 de març del 2020 al Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago, Xile. El torneig va tornar al circuit després de cinc anys d'absència quan la darrera celebració fou l'any 2014 a Viña del Mar.

El tennista brasiler Thiago Seyboth Wild va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
ATP Tour 2020